Krista Lane (26 de fevereiro de 1959) é uma atriz pornográfica americana.

Prêmios

1987 AVN Award – Best Couples Sex Scene (Video) – Blame it on Ginger (with Joey Silvera)
1988 AVN Award – Best Actress (Film) – Deep Throat II
1988 AVN Award – Best Couples Sex Scene (Film) – Deep Throat II

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos